Producentenprijsindex, een vaste gewogen prijsindex dat de gemiddelde verandering van binnenlandse prijzen, gecorrigeerd voor kortingen
 Premiepensioeninstelling, een pensioeninstelling, die op de Nederlandse markt actief mag zijn, maar die voornamelijk is bedoeld voor pensioenactiviteiten voor multinationale Europese ondernemingen
 Partito Popolare Italiano, een Italiaanse politieke partij
 Pirate Parties International, de overkoepelende ngo van Piratenpartijen in verschillende landen
 Pixeldichtheid, ppi = pixels per inch, een maat voor de resolutie van beeldopname-apparaten
 Prepulsinhibitie, een verschijnsel bij schrikreacties
 Programmable Peripheral Interface, een computerterm
 Plan Position Indicator, type radarscherm of beeld
 Protonpompremmer, een geneesmiddel